I Sacred Mother Tongue sono stati un quartetto metal britannico, formato nel 2004. Tuttavia l'ultima lineup è stata presente dal 2008 fino all'anno dello scioglimento, il 2013. Il gruppo è composto da Darrin South come cantante, Andy James alla chitarra, Josh Gurner al basso e Lee Newell alla batteria.

Sebbene siano ancora poco conosciuti hanno suonato già in alcuni festival del Regno Unito come il Download Festival 2009 e 2011 e il Sonisphere Festival del 2010. Metal Hammer Magazine li ha nominati "Il gruppo metal britannico più convincente emerso negli ultimi anni".

Il gruppo ha pubblicato un EP da 4 tracce A Light Shines... il 3 settembre 2012, pubblicando poi un video per la canzone Evolve/Become e nel mese di aprile del 2013 è uscito il loro secondo album intitolato Out of the Darkness, prodotto da EMI e Transcend Records.

Andy James 
Andy James è il chitarrista del gruppo; ha pubblicato da solista ben 6 album e 2 EP intitolati rispettivamente Machine, In the Wake of Chaos, Kaos 7 (EP), Andy James, Psychic Transfusion (EP), Exodus, Arrival e C.S.I.L. Ha una buona notorietà su YouTube come insegnante di tecniche da chitarra solista hard rock e heavy metal, pubblicando e mettendo in vendita online molti DVD in cui insegna tali tecniche. Sempre su YouTube è noto per i suoi video, dove emula le tecniche e gli stili di molti chitarristi famosi come Dimebag Darrel, Zakk Wylde, John Petrucci, Steve Vai e Kirk Hammett. Possiede una tecnica molto completa e nei suoi assoli usa tecniche come sweep picking, tapping, speed picking e string skipping con una buona pulizia di suono. In molti lo hanno criticato dicendo che la sua pulizia è dovuta alle stringhe per capelli che mette sul capotasto per impedire alle corde di vibrare a vuoto, ma in un video mentre suona il pezzo War March ha dimostrato di possedere un'ottima pulizia anche senza l'uso delle stringhe.

La sua tecnica si ispira a Andy Timmons, John Petrucci, Paul Gilbert e Adam Dutkiewicz ed è un endorser di ESP, Laney, EMG, Inc, DVMark La sua chitarra è una LTD AJ-1 con EMG 57 al ponte e EMG 66 al manico.

Formazione 

 Andy James - chitarra
 Darrin South - voce
 Josh Gurner - basso
 Lee Newell - batteria

Discografia

Album studio 
 2009 - The Ruin Of Man
 2013 - Out Of The Darkness

EP 
 2006 - Revenge Is Personal
 2012 - A Light Shines

Singoli 
 The End
 Two Thousand Eight Hundred
 Seven
 Evolve/Become
 А Light Will Shine

Video musicali 
 A Light Will Shine
 Evolve/Become
 Two Thousand Eight Hundred
 The End

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni